HMS Barfleur  è il nome dato a cinque navi della Royal Navy (la marina militare britannica). Il nome deriva dalla battaglia navale di Barfleur (29 maggio 1692) che risultò decisiva (insieme alla battaglia di La Hougue) per le sorti della guerra dei nove anni a causa di una catastrofica sconfitta della Francia contro l'alleanza anglo-olandese.

 HMS Barfleur (1697) – vascello di seconda classe da 90 cannoni, costruita a Deptford nel 1697 e dismessa nel 1783.
 HMS Barfleur (1768) – vascello di seconda classe da 90 cannoni costruita a Chatham nel 1768. Prese parte alla guerra d'indipendenza americana e ad alcune azioni contro la Francia rivoluzionaria e napoleonica. Il vascello fu dismesso nel 1819.
 HMS Barfleur (1819) – vascello di prima classe da 100 cannoni. Originariamente di nome Britania, venne rinominato Barfleur nel 1819 e fu dismesso nel 1825.
 HMS Barfleur (1892) – nave da battaglia di classe Centurion varata nel 1892 e dismessa nel 1910.
 HMS Barfleur (D80) – cacciatorpediniere della classe Battle varato nel 1943; prese parte alla seconda guerra mondiale e venne dismesso nel 1966.